Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 1995 — третий чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 40 команд из 10 стран.

Страны участников 
 Северная Америка (3)
  США
  Гватемала
  Коста-Рика
 Южная Америка (5)
  Аргентина
  Бразилия
  Уругвай
  Чили
  Перу
 Европа (2)
  Латвия
  Литва

Турнир

Мужчины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
1995 год в баскетболе